Ženská čtyřhra St. Petersburg Ladies Trophy 2020 probíhala v polovině února 2020. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Margarita Gasparjanová a Jekatěrina Makarovová, jehož členky do soutěže nezasáhly. Makarovová ukončila v lednu 2020 profesionální kariéru.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Japonek Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, který ve finále zdolal za 68 minut americko-chilské turnajové trojky Kaitlyn Christianovou s Alexou Guarachiovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–0 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly třetí společnou trofej, když triumfovaly ve třetí finálové účasti v řadě. Navázaly tím na podzimní výhry z Tianjin Open 2019 a Kremlin Cupu 2019. Aojamová vybojovala dvanáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šibaharaovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (vítězky)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (1. kolo)
  Kaitlyn Christianová /  Alexa Guarachiová (finále)
  Hayley Carterová /  Sharon Fichmanová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2020